Richmond kan have flere betydninger:

 Richmond, British Columbia, Canada
 Richmond, Californien, USA
 Richmond, Indiana, USA
 Richmond, Kentucky, USA
 Richmond, Louisiana, USA
 Richmond, North Yorkshire, England
 Richmond, London, England
 Richmond upon Thames
 Richmond, Québec, Canada
 Richmond, South Yorkshire, England
 Richmond (valgkreds)
 Richmond, Victoria, Australien
 Richmond, Virginia, USA